Freedom kan henvise til:

 sange
 Freedom (Robert Miles-sang) – sang af Robert Miles
 Freedom (Wham!-sang) – sang af Wham!

 album
 Freedom (Sanne Salomonsen-album) – album med Sanne Salomonsen
 Freedom (Akon-album) – album med Akon
 Freedom (Neil Young-album) – album med Neil Young

 andet
 Freedom (DJ) – dansk DJ